Osoby o tym nazwisku:
 Othmar Eichenberger – szwajcarski kolarz szosowy
 Sabine Eichenberger – szwajcarska kajakarka